Constantin Dumitru se poate referi la următoarele persoane:

 Constantin Dumitru, atlet român
 Constantin Dumitru, opozant anticomunist, organizator al mișcărilor studențești din București din 1956.
 Constantin Dumitru, senator liberal din județul Călărași.
 Constantin Dumitru, editor general al revistei "Piața de artă (revistă)”

Dezambiguizare